Sankt Peter und Sankt Petrus bezeichnet folgende Personen:
 Simon Petrus, Apostel und Erster Papst
 Petrus Canisius (1521–1597), Kirchenlehrer
 Pierre Louis-Marie Chanel, Heiliger Peter Chanel (1803–1841), katholischer Missionar und Märtyrer

St. Peter ist der Familienname folgender Personen:
 Frank St. Peter, amerikanischer Jazzmusiker

Sankt Peter, St. Peter, teils auch Sankt Petri heißen folgende Objekte:

 Sankt Peter im Vatikan

 Hauptkirche St. Petri (Hamburg)
 Petrikirche (Lübeck)
 Hohe Domkirche St. Peter zu Trier
 St. Petri (Buxtehude)
 Dom St. Petri (Bautzen)
 St. Peter (Ortsname) – diverse nach dem Apostel benannte Orte
 St. Peter, diverse nach dem Apostel benannte Kirchen, siehe Peterskirche
 St. Peter, diverse nach dem Apostel benannte Klöster, siehe Liste von Petersklöstern
 Historisches Straßenbahndepot St. Peter, Nürnberg
 St. Peter (Bodrum), Johanniterkastell in der Türkei
 Zeche St. Peter, Wetter (Ruhr)

Sankt Peter und St. Peter bezeichnet außerdem:
 Sender St. Peter, ehemaliger Rundfunksender in der Steiermark

Siehe auch: 
 Saint Peter (engl.), Saint Pierre (frz.), San Pedro (span.), San Pier (ndl.)
 St. Peter und Paul
 Sankt Petersburg (Begriffsklärung)
 Petrinum